Peter Glynn ist der Name folgender Personen:

* Peter Glynn (Rugbyspieler) (* 1954), englischer Rugby-League-Spieler